Нива-2 может означать:

 «Нива-2» — футбольная команда из города Винница (Украина).
 LADA Niva II — полноприводный автомобиль 4х4.
 Нива ГЭС-2 (сокр. Нива-2) —  гидроэлектростанция на реке Нива около посёлка Нивский в Мурманской области. 
 Нивский-2 (сокр. Нива-2) — посёлок в Кандалакшском районе Мурманской области; с 1995 года просто Нивский.

См. также
 Нива-1 (значения)
 Нива ГЭС-2